Marginella fusina är en snäckart som beskrevs av Dall 1881. Marginella fusina ingår i släktet Marginella och familjen Marginellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
fusina